„Свети Николай“ () е възрожденска православна църква в гревенското село Лохми (Вич), Егейска Македония, Гърция.

Храмът е построен в XVIII век – ктиторският надпис от 2 юни 1742 година споменава митрополит Партений Гревенски.

В интериора има ценни стенописи от XVIII век.

Бележки 

Дем Гревена
Николай (Лохми)
Николай (Лохми)